Anna Petrovna Ostroumova-Lebedeva – pittrice e incisore russa
 Ekaterina Lebedeva-Gorskaja – ex schermitrice sovietica
 Natal'ja Lebedeva – ex ostacolista sovietica
 Tat'jana Lebedeva – triplista e lunghista russa
 Tat'jana Lebedeva – ex sciatrice alpina russa